

Lokalizacje

Austria 
 Igling – dzielnica gminy Diersbach

Niemcy 
 Igling – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Landsberg am Lech
 Igling – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Landsberg am Lech